Bäderstraße bezeichnet folgende Straßen in Deutschland:
Bundesstraße 76 im Bereich der Lübecker Bucht
Bundesstraße 260, Bäderstraße Taunus
Bäderstraße Schwarzwald
Schwäbische Bäderstraße

Siehe auch
Badenstraße (Stralsund)